

Patronymes  

 Halima Tayo Alao, haut fonctionnaire et ministre nigériane ;
  (1975-), artiste et architecte nigérian ;
  (1950-), personnalité politique, gouverneur au Nigeria ;
  (1967-), écrivain nigériane ;
  (1943-), juriste béninois ;
  (1975-), artiste et architecte nigérian ;
 , noble portugais ;
 , professeur de géographie nigérian, ancien vice chancelier de l'Université de Lagos ;
 Zakahilaou Alao, basketteur français ayant joué à l'Étendard de Brest.

Toponymes  

 Alao, village des Samoa américaines ;
 , montagne du Laos ;
 Alao, île de la région des Lacs au Chili ;
 , route maritime au Chili.